Catherine Harrison e Sabrina Santamaria erano le detentrici del titolo, ma Harrison ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Santamaria ha fatto coppia con Kaitlyn Christian, ma sono state sconfitte da Han Xinyun e Lidzija Marozava nei quarti di finale.

In finale Yuliana Lizarazo e María Paulina Pérez García hanno sconfitto Kimberly Birrell e Fernanda Contreras Gómez con il punteggio di 6-3, 5-7, [10-5].

Teste di serie 

  Anna Bondár /  Elena-Gabriela Ruse (semifinale, ritirate)
  Alicia Barnett /  Olivia Nicholls (primo turno)

  Kaitlyn Christian /  Sabrina Santamaria (quarti di finale) 
  Anastasia Dețiuc /  Eri Hozumi (primo turno)

Wildcard 

  Kimberly Birrell /  Fernanda Contreras Gómez (finale)

  Marcela Zacarías /  Renata Zarazúa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Open 2023